Ферна́ндо Море́на Бело́ра (; 2 февраля 1952, Пунта-Горда) — уругвайский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1974. Лучший бомбардир в истории чемпионата Уругвая с 230 мячами в 240 играх.

Биография 
За всю карьеру, включая товарищеские матчи, забил 668 голов. Выступал в командах «Расинг» (Монтевидео), «Ривер Плейт» (Монтевидео), «Пеньяроль», испанских «Райо Вальекано» и «Валенсии», бразильском «Фламенго» и аргентинском «Бока Хуниорс».

6-кратный чемпион Уругвая, 7-кратный лучший бомбардир чемпионата Уругвая, рекордсмен голов в одном чемпионате Уругвая — 36 мячей в 1978 году, рекордсмен по количеству голов в одном матче чемпионата — 7 мячей против «Уракан Бусео», трижды лучший бомбардир Кубка Либертадорес. Входит в пятерку лучших бомбардиров сборной Уругвая с 22 мячами в 54 матчах, лучший бомбардир «Пеньяроля» в матчах против «Насьоналя» — 27 голов, лучший уругвайский бомбардир Кубка Либертадорес — 37 мячей в 77 играх. Занимает по этому показателю второе место после эквадорца Альберто Спенсера.

Достижения

Командные 
 Чемпион Уругвая (7): 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1982
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1982
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1980
 Обладатель Кубка Америки (1): 1983
 Бронзовый призёр Кубка Америки (1): 1975
 Обладатель Копа Оро (1): 1981

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 1974, 1975, 1982
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Уругвая: 228 голов
 Лучший бомбардир в истории «Пеньяроля»: 274 гола
 Рекордсмен чемпионата Уругвая по количеству голов в одном сезоне: 36 голов
 Рекордсмен чемпионата Уругвая по количеству голов в одном матче: 7 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография футболиста
 Лучшие бомбардиры Уругвая
 Лучшие бомбардиры Кубка Либертадорес

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Коло-Коло»
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Рампла Хуниорс»
Тренеры ФК «Реал Мурсия»
Тренеры КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Тренеры ФК «Уракан Бусео»